Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2018 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Cette deuxième levée du Grand Chelem est marquée pour la troisième année consécutive par le forfait de Roger Federer, vainqueur de l'Open d'Australie, qui a fait le choix de faire l'impasse sur la saison sur terre battue, surface exigeante physiquement. En effet, le Suisse, âgé de 36 ans, a fait savoir qu'il souhaitait  et pour cela il préfère se restreindre à deux surfaces. D'autres grands noms du tennis mondial ont également renoncé à fouler l'ocre de la Porte d'Auteuil comme Andy Murray, absent du circuit depuis  à cause d'une blessure à la hanche et retombé à la  place mondiale, mais aussi Jo-Wilfried Tsonga ou encore Milos Raonic, tous deux souffrants du genou. 

Ces forfaits laissent le champ libre à Rafael Nadal pour asseoir un peu plus son pouvoir sur terre battue et améliorer ses nombreux records sur cette surface. L'Espagnol semble comme chaque année imperturbable sur cette surface, remportant pour la  fois de sa carrière les tournois de Monte-Carlo et Barcelone et pour la  fois celui de Rome. En plus d'un bilan sans appel de 17 victoires pour une seule défaite sur ocre cette saison, le numéro 1 mondial a réalisé le record du plus grand nombre de sets remportés consécutivement sur terre battue (50) lors du tournoi de Madrid. Son objectif est simple : remporter pour la  fois Roland-Garros et devenir le seul joueur de l'ère Open à triompher autant de fois dans le même tournoi du Grand Chelem. 

Il doit toutefois se méfier des joueurs de la nouvelle génération comme Dominic Thiem, finaliste du tournoi madrilène, et qui est le seul joueur à l'avoir battu cette année sur terre, ou encore Alexander Zverev, vainqueur des tournois de Munich et Madrid, finaliste à Rome la semaine suivante et qui totalise un ratio sur terre battue cette saison de 16 victoires (dont 13 d'affilée) pour 2 défaites. Ce tournoi est également l'occasion pour Novak Djokovic de confirmer son retour. Absent du circuit pendant six mois après une blessure au coude, le Serbe, qui pointe à la  place mondiale, peine à retrouver ses marques depuis l'Open d'Australie. Sur les quatre tournois auxquels il a participé sur terre, il enregistre un bilan mitigé de 10 victoires pour 7 défaites. Stanislas Wawrinka, finaliste sortant, est, quant à lui, dans une situation encore plus délicate. Opéré du genou en février, le Suisse n'a remporté que 4 matches sur les six tournois qu'il a disputés en 2018.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (convalescence post-opératoire), de l'Argentin Nicolás Kicker (suspension pour trafic de match), de l'Australien Nick Kyrgios (blessure au coude), du Belge Steve Darcis (blessure au coude), du Britannique Andy Murray (convalescence post-opératoire), du Canadien Milos Raonic (blessure au genou), du Coréen Chung Hyeon (blessure à la cheville), du Français Jo-Wilfried Tsonga (blessure au genou), du Russe Andrey Rublev (blessure au dos), des Serbes Filip Krajinović (blessure à la jambe) et Viktor Troicki (lombalgie), du Suisse Roger Federer (choix personnel), du Taïwanais Lu Yen-hsun (blessure à l'épaule) et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessure au poignet). 

Ils sont respectivement remplacés par Thomas Fabbiano, Oscar Otte, Marco Trungelliti, Matteo Berrettini, Cameron Norrie, James Duckworth, Serhiy Stakhovsky, Pablo Andújar, Peter Polansky, Jürgen Zopp, Mohamed Safwat, Laslo Djere, Ruben Bemelmans et Simone Bolelli.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois depuis l'édition 2009 de Roland-Garros, aucun Français n'est sorti victorieux des qualifications. De même, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, huit lucky losers intègrent le tableau principal.

Alors qu'il est battu au dernier tour des qualifications, Mohamed Safwat () est repêché pour pallier le forfait de Viktor Troicki. Il intègre pour la première fois de sa carrière le tableau principal d'un Grand Chelem et devient le premier Égyptien depuis Tamer El Sawy en 1996 à disputer le tableau final d'un Majeur.

Le Français Corentin Moutet () signe la première victoire de sa carrière en Grand Chelem en battant Ivo Karlović pour la deuxième fois de l'année, après Quito en février. Âgé de 19 ans, il devient le troisième plus jeune tricolore à remporter son premier match en Majeur après Gaël Monfils et Richard Gasquet.

L'Argentin Marco Trungelliti (), éliminé au dernier tour des qualifications, a dû faire Barcelone - Paris en voiture le dimanche, arrivant dans la capitale à minuit, pour jouer son  tour en qualité de lucky loser le lendemain matin à , en remplacement de Nick Kyrgios, forfait. Il parvient finalement à s'imposer contre Bernard Tomic en 4 sets.

Finaliste sortant, Stanislas Wawrinka, qui peine à revenir à son meilleur niveau après une opération du genou survenue en février, est sorti dès le  tour par Guillermo García-López. Il pointe au-delà de la  place à l'issue du tournoi.

Âgé de 36 ans, le Français Julien Benneteau, qui met fin à sa carrière en fin d'année, a disputé son dernier match à Roland-Garros, au  tour contre Juan Martín del Potro.

Gaël Monfils s'incline au  tour contre David Goffin en 5 sets et  de jeu après s'être procuré 4 balles de match dans la  manche. 

Pour la première fois depuis Roland-Garros 2007, aucun Français n'est représenté en huitièmes de finale. Cela s'était également produit en début d'année lors de l'Open d'Australie.

En se qualifiant pour les quarts de finale aux dépens de Maximilian Marterer, Rafael Nadal signe la  victoire de sa carrière en simple. Il devient le cinquième joueur à atteindre ce total après Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl et Guillermo Vilas.

Alors qu'il n'avait jamais remporté de match en Grand Chelem, l'Italien Marco Cecchinato () crée l'exploit en se qualifiant pour les demi-finales après avoir éliminé au  tour Pablo Carreño Busta (), puis en huitièmes de finale David Goffin () et enfin en quarts de finale Novak Djokovic ( et ancien 1 mondial). Il devient le joueur le moins bien classé à atteindre ce stade de la compétition Porte d'Auteuil depuis Andreï Medvedev () en 1999. Il est seulement le troisième Italien à se hisser dans le dernier carré d'un Majeur depuis 1978.

En quart de finale, Diego Schwartzman remporte le premier set face à Rafael Nadal et met fin à une série de 37 sets consécutifs remportés par l'Espagnol. Le match est interrompu par la pluie et le lendemain, le 1 mondial remporte les 3 sets suivants pour atteindre sa  demi-finale à Roland-Garros.

L'Autrichien Dominic Thiem se qualifie pour sa première finale de grand chelem. Il devient le premier joueur né dans les années 1990 à réussir cet exploit, il devient aussi le premier autrichien depuis Thomas Muster en 1995 à atteindre une finale de grand chelem.

Lauréat 
Rafael Nadal conserve son titre en écartant en finale Dominic Thiem. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple, son  du Grand Chelem et le  à Roland-Garros. Il devient le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir réalisé cette performance, que ce soit en Grand Chelem ou dans un autre tournoi du circuit (il a remporté 11 fois les tournois de Monte-Carlo et Barcelone).

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2018
France Simple messieurs
Internationaux de France de tennis 2018